Отей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Отей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн